Эндрю Флеминг (, род. 30 декабря 1965 года) — американский сценарист, режиссер и продюсер.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки

Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Телережиссёры США
Телепродюсеры США